Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der usbekischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der usbekische Fußballverband UFF wurde 1946 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 17. Juni 1992 gegen Tadschikistan statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Usbekistans aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der usbekischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der usbekischen Mannschaft

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die usbekische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 62 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 35 der derzeit abzüglich Australiens 46 Nationalmannschaften der AFC
 7 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 2 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 eine der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 16 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis März 2006) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Usbekistan
!